Елдрид има више значења:
 Елдрид (Илиноис)
 Елдрид (Пенсилванија)